Publisher steht für:

 Affinity Publisher, eine Desktop-Publishing-Software
 Microsoft Publisher, eine Desktop-Publishing-Software
 einen Verlag
 Publisher, speziell für Computerspiele und -programme
 einen Herausgeber
 einen Verleger